Steetz ist der Familienname von:

 Christian Steetz (1709–1741), deutscher Jurist und Dichter geistlicher Kantaten
 Joachim Steetz (1804–1862), deutscher Mediziner und Botaniker